Вя́та — топоним в Белоруссии:

 Вята — река в Миорском районе Витебской области, левый приток Западной Двины.
 Вята — деревня в Миорском районе Витебской области, в составе Повятского сельсовета.